Le championnat 2021-2022 de hockey sur glace d'Autriche est nommé win2day ICE Hockey League (ICE). Il compte quatorze équipes engagées. Il est sponsorisé par win2day.at.

Championnat d'Autriche

Format 
Le championnat commence le vendredi 17 septembre 2021. Les quatorze équipes jouent deux fois en match aller et retour soit un total de 52 rencontres par équipe.

Les six premiers se qualifient pour les quarts de finale des séries éliminatoires. Les trois premières équipes choisissant à l'issue de la saison régulière leur adversaire pour les quarts de finale.

Les équipes classées de la septième à la dixième place jouent un tour préliminaire au meilleur des trois matchs. L'équipe classée septième pouvant choisir de jouer contre l'équipe classée neuvième ou contre l'équipe classée dixième.

Saison régulière 
Six équipes non autrichiennes évoluent dans le championnat : le Fehérvár AV19 (Hongrie), le HC Bolzano et le HC Val Pusteria Wolves (Italie), les Bratislava Capitals (Slovaquie), l'Orli Znojmo (Tchéquie) et le HK Olimpija Ljubljana (Slovénie).

Première phase

Séries éliminatoires

Références 

2021-2022
Autriche
Sport en Autriche en 2021
Sport en Autriche en 2022